Muzeum Lenina w Krakowie
 Muzeum Lenina w Poroninie
 Muzeum Lenina w Tampere
 Muzeum Lenina w Warszawie
pierwsze mieszkanie Lenina w Krakowie, obecnie Dom Zwierzyniecki